Csang Vej (1955) kínai író
 Csang Vej (?) kínai műkorcsolyázó
 Csang Vej (1977) kínai tollaslabdázó
 Csang Vej (1986) kínai kosárlabdázónő
 Csang Vej (1987) kínai tollaslabdázó